Por Luiz Otávio pode estar à procura de:

Luiz Otávio - poeta brasileiro.
Luiz Otávio - político brasileiro.

Desambiguação